Fumaça, o projeto jornalístico português
 Fumo, a suspensão na atmosfera de produtos resultantes de uma combustão
 Tabaco, plantas do género Nicotiana
 Tabagismo, o hábito de fumar
 Vila de Fumaça, um distrito do município de Resende, no Rio de Janeiro